

Geografia 
 Casas de Benítez – comune della Spagna, nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Coyuca de Benítez – comune del Messico nello stato di Guerrero
 Coyuca de Benítez – centro abitato del Messico, nello stato di Guerrero, capoluogo dell'omonimo comune

Persone 
 Adalberto Román Benítez (1987) – calciatore paraguaiano
 Aday Benítez (1987) – calciatore spagnolo
 Adlim Benítez (1977) – schermitrice cubana
 Alan Benítez (1994) – calciatore paraguaiano
 Alberto de Jesús Benítez (1951-2016) – calciatore argentino
 Alberto Jiménez Benítez (1992) – calciatore spagnolo
 Alejandra Benítez (1980) – schermitrice venezuelana
 Alejandro Sánchez Benítez, meglio noto come Alex Sánchez (1991) – calciatore spagnolo
 Antonio Benítez Fernández (1951-2014) – calciatore spagnolo
 Antonio Galdeano Benítez, meglio conosciuto come Apoño (1984) – calciatore spagnolo
 Arnaldo Andrés Espínola Benítez (1975) – ex calciatore paraguaiano
 Arsenio Benítez (1971) – ex calciatore paraguaiano
 Carlos Aponte Benítez (1939-2008) – calciatore colombiano
 César Benítez (1990) – calciatore paraguaiano
 Christian Benítez (1986-2013) – calciatore ecuadoriano
 Édgar Benítez (1987) – calciatore paraguaiano
 Eduardo Benítez, noto anche con lo pseudonimo di Cachorro (...–2018) – cestista argentino
 Eladio Benítez (1939-2018) – calciatore uruguaiano
 Ermen Benítez (1961) – ex calciatore ecuadoriano
 Ever Milton Cantero Benítez (1985) – calciatore paraguaiano
 Fabián Benítez (1981) – calciatore paraguaiano
 Fabricio Benítez (1975) – ex calciatore guatemalteco
 Florencia Benítez (1986) – attrice argentina
 Gabriel Alejandro Benítez (1993) – calciatore venezuelano
 Gustavo Benítez (1953) – ex calciatore e allenatore di calcio paraguaiano
 Guillermo Benítez (1993) – calciatore argentino
 Guillermo Benítez (1999) – calciatore panamense
 Gustavo Benítez (1953) – ex calciatore e allenatore di calcio paraguaiano
 Héctor Benítez Ortiz (1928–...) – calciatore messicano
 Huber Matos Benítez (1918-2014) – guerrigliero, rivoluzionario e attivista cubano
 Hugo Rolando Brizuela Benítez (1969) – ex calciatore paraguaiano
 Jair Benítez (1979) – calciatore colombiano
 John Benitez (1957) – musicista, produttore discografico e disc jockey statunitense di origine portoricana
 José Alberto Benítez (1981) – ex ciclista su strada spagnolo
 José Benítez de la Cruz (1952) – ex calciatore paraguaiano
 Julio César Benítez (1940-1968) – calciatore uruguaiano
 Julio Santaella Benítez, meglio conosciuto come Colo (1938-2019) – dirigente sportivo e calciatore spagnolo
 Leandro Benítez (1981) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Luis Benítez de Lugo (1916-2008) – politico, sportivo e militare spagnolo
 Luis Miguel Sánchez Benítez, meglio noto come Luismi (1992) – calciatore spagnolo
 Manuel Quimper Benítez del Pino (1757 circa-1844) – militare, esploratore, cartografo, scrittore e poeta peruviano
 Marcelo Benítez (1989) – calciatore argentino
 Marcelo Nicolás Lodeiro Benítez (1989) – calciatore uruguaiano
 Marcelo Nicolás Benítez (1991) – calciatore argentino
 Marcio Benítez (1996) – calciatore uruguaiano
 Marcos Benítez (1985) – giocatore di calcio a 5 paraguaiano
 María José Suárez Benítez (1975) – modella spagnola
 Mario Abdo Benítez (1971) – politico e imprenditore paraguaiano, presidente del Paraguay
 Martín Benítez (1994) – calciatore argentino
 Marvin Benítez (1974) – ex calciatore salvadoregno
 Miguel Ángel Benítez (1970) – ex calciatore paraguaiano
 Montserrat González Benítez (1994) – tennista paraguaiana
 Nahuel Carlos Benítez (1990) – calciatore argentino
 Nayka Benítez (1989) – pallavolista portoricana
 Nelson Benítez (1984) – calciatore argentino
 Oliver Paz Benítez (1991) – calciatore argentino
 Oscar Benítez (1993) – calciatore argentino
 Pablo Benítez (1965) – giocatore di calcio a 5 colombiano
 Rafael Benítez (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Santiago Benítez (1903-1997) – calciatore paraguaiano
 Víctor Benítez (1935-2022) – ex calciatore peruviano
 Walter Benítez (1972) – allenatore di calcio cubano
 Walter Daniel Benítez (1993) – calciatore argentino
 Wilfred Benítez (1958) – ex pugile portoricano

Altro 
 Aeroporto Internazionale Comodoro Arturo Merino Benítez – aeroporto di Santiago del Cile

Pagine correlate 
 Jorge Benítez (disambigua)
 Pedro Benítez